Апостольский префектура Сяньтаня () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Сянтань, Китай. Апостольская префектура распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Хунань. Апостольская префектура Сяньтаня подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

1 июня 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad evangelicam veritatem, которой учредил апостольскую префектуру Сяньтаня, выделив её из апостольского викариата Чанши (сегодня - Архиепархия Чанша).

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Pacifico Calzolari (1938 — 1965);
 Sede vacante — с 1965 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad evangelicam veritatem, AAS 30 (1938), стр. 9

Ссылки 

 Информация

Католические епархии Китая